Belo Jardim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Belo Jardim (ort), Pernambuco, 
 Belo Jardim (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar